Borges de Medeiros — político brasileiro
Félix Borges de Medeiros — político açoriano
António Borges de Medeiros Dias da Câmara e Sousa — empresário agrícola e político português
Numídico Bessone Borges de Medeiros Amorim — artista português

Desambiguações de antropônimos